een gemeente in Italië:
 Magliano Alfieri, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)
 Magliano Alpi, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)
 Magliano in Garfagnana, een plaats in de Italiaanse gemeente Giuncugnano
 Magliano de' Marsi, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen)
 Magliano Romano, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium) 
 Magliano Sabina, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti (regio Latium)
 Magliano di Tenna, een gemeente in de Italiaanse provincie Fermo (regio Marche)
 Magliano in Toscana, een gemeente in de Italiaanse provincie Grosseto (regio Toscane)
 Magliano Vetere, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno (regio Campanië)
 een plaats in Italië:
 Magliano (Carmiano), een plaats in de Italiaanse gemeente Carmiano
 Magliano (Fivizzano), een plaats in de Italiaanse gemeente Fivizzano
 Magliano (Torricella Sicura), een plaats in de Italiaanse gemeente Torricella Sicura

 een voormalig Italiaans motorfietsmerk, zie Magliano (motorfiets)